Кана́дская рысь () — вид рысей, обитающий на Аляске, в Канаде и северных районах США.

Для рыси характерен длинный густой мех, треугольные уши с чёрными кисточками на концах и широкие лапы. Задние конечности рыси длиннее передних, поэтому её спина наклонена вниз. Рост в холке рыси 48–56 см, а вес от 5 до 17 кг. 

Канадская рысь является ближайшим родственником обыкновенной рыси (Lynx lynx).

Таксономия 
Название Felis lynx canadensis  было предложено Робертом Керром в 1792 году, который описал канадскую рысь. Джеррит Миллер в 1912 году предложил отнести канадскую рысь к роду Lynx. 

До начала 2000-х ученые расходились во мнениях относительно того, следует ли считать Lynx подродом Felis или подсемейством. Некоторые ученые даже сомневались, следует ли считать канадскую рысь отдельным видом. В 2005 году Уоллесом Кристофером Возенкрафтом канадская рысь была признана отдельным видом, наряду с обыкновенной, пиренейской и рыжей рысью. Возенкрафт выделил три подвида канадской рыси: 

 L. c. canadensis обитающий на материковой части Канады
 L. c. subsolanus обитающий на острове Ньюфаундленд
 L. c. mollipilosus обитающий на Аляске

Достоверность подвидового статуса ньюфаундлендской рыси была поставлена под сомнение, поскольку у неё нет существенных отличий от особей на материковой части Канады, помимо того что у вида с Ньюфаундленда более темная шерсть.

В 2017 году группа специалистов сочла канадскую рысь монотипным видом, поскольку у неё мало морфологических или генетических различий.

Считается, что популяция рысей на острове Ньюфаундленд генетически отделилась от материковой части Канады около 20-33 тысяч лет назад, после последнего ледникового периода.

Эволюция 

Согласно филогенетическому исследованию 2006 года, предок пяти существующих линий кошачьих: Lynx, Lepardus, Puma, Felis, Prionailurus - пересек Берингов пролив и попал в Северную Америку 8,5-8 млн лет назад. Lynx отделились от линий Puma, Felis и Prionailurus около 2,53-4,74 млн лет назад.

Иссуарская рысь (L. issiodorensis), которая является предком всех современных рысей возникла в Африке 4 млн лет назад, она встречалась в Европе и Северной Азии и вымерла около 1 млн лет назад. Считается, что обыкновенные рыси, перешедшие в Северную Америку сначала поселились в южной часте континента, так как северная была покрыта ледниками и со временем эволюционировала в рыжую рысь. Когда обыкновенная рысь попала на Северо Американский континент во второй раз 200 000 лет назад, она заселила северную часть континента, где уже не было ледника. Постепенно рысь эволюционировала в современную канадскую.

Палеонтолог Ларс Верделин считает, что канадская рысь, скорее всего, не сильно изменилась с момента первого появления в Северной Америке. Окаменелости канадской рыси, найденные в Северной Америке относятся к сангамонскому периоду (межледниковому) и последнему ледниковому периоду.

Внешний вид 

Канадская рысь — стройная кошка среднего размера, отличается треугольными ушами с чёрными кисточками на концах. Задние конечности рыси длиннее передних, поэтому её спина наклонена вниз. 

У канадской рыси выражен половой диморфизм: самцы крупнее и тяжелее самок. Общая длина рыси 73-107 см, высота в холке 48-56 см. Самки весят от 5 до 12 кг, а самцы от 6 до 17 кг. Хвост у рыси короткий всего 5-13 см с чёрным кончиком.

Когти рыси очень острые, полностью втягивающиеся. Лапы широкие, могут достигать 10 см, они нужны для быстрого и легкого передвижения по снегу. Шаг рыси составляет 300–460 мм.  В грязи следы рыси имеют длину 76–95 мм и ширину 89–114 мм, тогда как на снегу они больше - 110 мм в длину и 130 мм ширину.

У канадской рыси 28 зубов: 4 длинных клыка для захвата добычи; 4 хищных зуба для разрезания мяса на мелкие кусочки а также ещё 20 зубов для пережевывания пищи. Между клыками и остальными зубами есть большие промежутки, а вторые премоляры отсутствуют, это дает укусить жертву как можно глубже. 

У канадской рыси длинный и густой мех, почти без отметин. Мех обычно желтовато-коричневый, у подвида с острова Ньюфаундленд может варьироваться от коричневого до охристо-серого в весенне-летний период и серого оттенка зимой. Нижняя часть тела у рыси белая, может быть с несколькими темными отметинами. Летом мех короче, чем зимой, также зимой волосы на щеках становятся длиннее и закрывают горло. Задняя часть уха коричневая с серебристым пятном в центре. Кисточки на ушах длиной около 4 см чёрного цвета.

Распространение 

Канадская рысь преимущественно обитает в канадской тайге, её ареал совпадает с зайцем-беляком, который составляет основу её рациона. 

Сейчас рысь встречается на большей части Аляски и Канады. В США вид встречается в Голубых горах, Каскадных горах, на северо-западе Тихого океана, в Скалистых горах. Северном районе Великих озер (в Миннесоте и Верхнем полуострове Мичиган), севере Новой Англии (Нью-Гемпшире, Мэне и Вермонте). Рысь была повторно завезена в Колорадо, где к 2019 году появилась стабильная популяция. В прошлом рысь встречалась в 24 штатах США от Скалистых гор на юге до линии леса. Вид является истребленным в Нью-Йорке, Пенсильвании, Массачусетсе, Неваде, Индиане и Огайо. 

Канадские рыси чаще всего избегают открытых пространств, им трудно выжить в сильно вырубленных районах и сельскохозяйственных угодьях. Канадские рыси были зарегистрированы на высоте до 4310 м.

Экология и поведение 

Канадская рысь ведет ночной образ жизни и охотится в основном на зайца-белека. Тем не менее рысь можно наблюдать и в дневное время. Рысь преодолевает 8-9 км в день, двигаясь со скоростью 0,7-1,5 км/ч. 

Рысь отлично плавает, задокументировано, что одна рысь переплыла 3,2 км через реку Юкон. Также, рысь хорошо лазает и прячется на деревьях, спасаясь от противников высоко на деревьях, но охотятся рыси исключительно на земле. 

Живет канадская рысь поодиночке, за исключением связей между матерьми и потомством женского пола, а также во время брачного сезона. Особи одного пола особенно склонны избегать друг друга, образуя «внутриполовые» территории — социальную структуру, подобную структуре медведей, пум.

Рацион и охота 
Канадская рысь съедает 0,6-1,2 кг в день.

Канадская рысь в основном охотится на зайца-белека, который составляет 37-97% от всего рациона, процент зависит от сезона и численности зайца. Когда зайцев не достаточно, рыси начинают охотится на уток, тетерева, кротов, белых куропаток, белок, полевок и молодых копытных (например овец Далла, чёрнохвостого оленя, северного лесного карибу). Летом и осенью рысь часто добавляет в свой рацион мелких млекопитающих, помимо зайца. Также есть данные, что рыси время от времени питаются осокой, суккулентами и травами.

Охотится рысь в сумерках, когда зайцы обычно активны. В обнаружении добычи и измерении расстояния до неё охоты рыси помогает ее стереоскопическое зрение и слух. Рысь будет ожидать зайца на определенных тропах, где они чаще всего собираются. Когда настает момент, рысь набрасывается на зайца и кусает в голову, горло или затылок, тем самым убивая его.

Рысь может съесть свою добычу сразу или спрятать ее в снегу или листьях, чтобы съесть в течение следующих нескольких дней.

Территория 
Рысь устанавливает свою территорию, площадь которой может достигать 783 км². Как и другие кошачьи, рыси помечают свою территорию, разбрызгивая мочу и оставляя фекалии в пределах своей территории.

Размер ареала определяет доступность добычи, в первую очередь зайца-белека, плотность рысей в этом районе, а также топография местности. 

Самцы занимают большие участки, чем самки. В Миннесоте площадь территории самцов 145-243 км², а самок почти в два раза меньше - 51-122 км². Ареалы особей противоположного пола могут пересекаться, а особей одного пола нет. Территория самок уменьшается с появлением потомства, после того как потомство перестает пить молоко матери, территория восстанавливается до прежнего размера.

Размножение 

Брачный период длится с марта по апрель. Течка самки длится 3-5 дней, беременность длится 63-70 дней. Перед рождением потомства рысь готовит логово в густых зарослях. 

Рождается 1-5 котят, вес новорожденных котят 175-235 грамм, до 14 дней они слепые. У котят серовато-жёлтая шерсть с чёрными пятнами. В 5 недель котята выходят из логова, а к 3 месяцам отучаются от молока, охотится они начинают в 7-9 месяцев. В 10 месяцев покидают мать, но достигают зрелости лишь к 2 годам. Потомство женского пола часто поддерживают контакт с матерью всю жизнь и селится на соседних участках, самцы же уходят далеко от матери. Самки достигают половой зрелости в десять месяцев, но часто откладывают размножение еще на год. Самцы созревают в возрасте двух или трех лет.

В дикой природе канадская рысь может дожить до 16 лет, но часто не доживают и до 10 лет. В неволе рыси доживают до 20 лет.

Статус популяции 

В восточной Канаде рыси угрожает конкуренция с восточным койотом, численность которого увеличилась. Утрата среды обитания является угрозой в США.

Канадская рысь распространена в широком ареале, поэтому Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) классифицирует канадскую рысь как вызывающую наименьшее беспокойство.

Рысь находится под угрозой исчезновения в канадских провинциях Нью-Брансуик и Новой Шотландии, а также в 14 штатах США. В 2005 году было выбрано 6 районов для возрождения популяции: на севере штат Мэн, Нью-Гэмпшир, северо-восток Миннесота, северо-запад Монтаны и северо-восток Айдахо, хребет реки Кетл и район между рекой Кетл и Колумбия в штате Вашингтон, северном Каскадном хребте Вашингтона, а также в районе Большого Йеллоустоуна в Вайоминге, Монтане и Айдахо. 

К 2010 году, после 11-летних усилий, рысь была успешно повторно завезена в Колорадо. В 1989-1992 была принята попытка возродить канадскую рысь в штате Нью-Йорк, но выпущенные рыси ушли в других штаты. Тогда рысь признали официально истребленной в Нью-Йорке.

Примечания

Литература 
 Wild Cats: Status Survey and Conservation Action Plan / Compiled and edited by Kristin Nowell and Peter Jackson and the IUCN/SSC Cat Specialist Group. — IUCN. — 1996. — P. 128. — ISBN 2-8317-0045-0.

Рыси
Млекопитающие Северной Америки
Животные, описанные в 1792 году